Чемпіонат Угорщини з футболу 1978—1979 — 77-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Уйпешт Дожа.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Раба взяв участь у Кубку володарів кубків 1979—1980 як переможець Кубку Угорщини 1978—1979.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1978—1979
Угорщина
Угорщина
1978 в угорському спорті
1979 в угорському спорті